Podlodów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
 Podlodów, un village de la gmina d'Ułęż du powiat de Ryki
 Podlodów, un village de la gmina de Łaszczów du powiat de Tomaszów Lubelski
 Podlodów, un village de la gmina d'Ulhówek du powiat de Tomaszów Lubelski